Роднико́вское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Родниковское — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Родниковское — село в Арзгирском районе Ставропольского края.

Севастополь 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Родниковское — село в Балаклавском районе.

См. также 
 Родниковое